Ahausen ist der Name von Gemeinden und Ortsteilen:

in Baden-Württemberg
 Ahausen (Bermatingen), Ortsteil der Gemeinde Bermatingen, Bodenseekreis
in Bayern:
 Ahausen (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau
 gemeinsamer historischer Name bis ca. 1200 für die Ortschaften Winterhausen und Sommerhausen, Landkreis Würzburg
in Hessen
 Ahausen (Neuental), Dorfwüstung im Schwalm-Eder-Kreis
 Ahausen (Weilburg), Ortsteil der Stadt Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg
in Niedersachsen
 Ahausen, Gemeinde Ahausen im Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Ahausen (Bersenbrück), Ortsteil der Stadt Bersenbrück, Landkreis Osnabrück
 Ahausen (Essen), Ortsteil der Gemeinde Essen (Oldenburg), Landkreis Cloppenburg
 Ahausen (Weyhe), Ortsteil der Gemeinde Weyhe, Landkreis Diepholz

Ahausen ist der Familienname folgender Personen:
 Maximilian von Schade-Ahausen genannt von Rump (1848–1883), deutscher Abgeordneter

Ahausen ist der Name eines Schlosses:
 Schloss Ahausen in der Gemeinde Finnentrop, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

Ahausen oder Ahusen steht auch für:
 Ortsadelsgeschlecht im Landkreis Eichstätt, Bayern; siehe Kirchanhausen (Kinding)

Siehe auch:
 Ahaus